Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

19501–19600. • 19601–19700. • 19701–19800. • 19801–19900. • 19901–20000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája